Civette est un nom :
 Civette, nom vernaculaire régional pour la ciboulette (Allium schoenoprasum)
 , le nom vernaculaire de quelque trente espèces de mammifères carnivores de la famille des Viverridae, dont une sécrétion est utilisée en parfumerie mais aussi dans la fabrication de cigares.
 d'où Civette, une boutique de cigares
 Civette, l'enseigne en double-cône, familièrement appelée « carotte », désignant en France un bureau de tabac